Бобічешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Бобічешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Бобічешть.
 Бобічешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Предял-Серарі.